Сігнал-Гілл (Каліфорнія)
 
 Битва при Сігнал-Хілл, битва біля Сент-Джонса, Ньюфаундленд під час французько-індіанської війни